«История кино в Попелявах» () — польский художественный фильм 1998 года.

Сюжет 
Фильм выдержан в духе магического реализма, как сказка о силе и магии киноискусства. Повествование ведётся от лица 10-летнего Сташека Шевчика, который учится в школе в деревне Попелявы, из которой происходит его род. Сташек рассказывает историю рода кузнеца Андрышека, чей потомок, Юзеф Андрышек VI, является другом Сташека. Юзеф Андрышек I ещё в XIX веке создал кинематограф, раньше чем это сделали братья Люмьер. Повествование доходит до 1960-х годов, когда Юзеф VI, вопреки воле своего отца, решает восстановить кинематограф своего предка. Его решение приводит в конечном итоге к позитивным переменам в жизни отца.

В ролях

Награды и номинации

Ссылки 
 
 Historia kina w Popielawach на сайте filmweb.pl
 Historia kina w Popielawach на сайте filmpolski.pl
 Historia kina w Popielawach на сайте stopklatka.pl

Лауреаты Польской кинонаграды (Орлы)
Фильмы-драмы Польши
Исторические фильмы Польши
Фильмы на польском языке
Фильмы Польши 1998 года
Фильмы Яна Якуба Кольского